Música
 The Miracle (álbum) da banda Queen
 The Miracle (canção), da banda Queen
 The Miracle (of Joey Ramone), canção da banda U2

Cinema
 The Miracle (filme de 1959)
 The Miracle (filme de 2013)